Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem) van 2008 vond plaats van 28 april tot en met 4 mei 2008 in de Marokkaanse stad Fez. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Samenvatting 
Titelhoudster Milagros Sequera was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd Gisela Dulko uit Argentinië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues in twee sets, beide sets met een tiebreak. Dulko wist voor het eerst in haar carrière het enkelspeltoernooi van Marokko op haar naam te schrijven, nadat zij in 2003 (in Casablanca) de dubbelspeltitel had gewonnen. Het was haar derde WTA-enkelspeltitel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 22.900 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Samenvatting 
Van de titelhoudsters Vania King en Sania Mirza had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. King was, samen met Lourdes Domínguez Lino, als eerste geplaatst. Zij werden echter al in de eerste ronde uitgeschakeld, door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Sorana Cîrstea en Anastasija Pavljoetsjenkova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Russische koppel Alisa Klejbanova en Jekaterina Makarova in twee sets. Het was voor beide winnaressen de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Fez 2008
Fez
Fez